Bei Männern, welche Liebe fühlen (en castellano, A los hombres que sienten el amor) es un dueto de Pamina y Papageno de la ópera de Wolfgang Amadeus Mozart La flauta mágica, de 1791, con libreto de Emanuel Schikaneder.

Letra

Enlaces externos 

 Bei Männern, welche Liebe fühlen, en YouTube.

Arias de La flauta mágica
Canciones para dúo vocal
Composiciones de 1791